Ниже представлен список стран по суммарному коэффициенту рождаемости.

Одним из параметров, характеризующим уровень рождаемости, является суммарный коэффициент рождаемости (СКР, Коэффициент суммарной рождаемости) — среднее количеству детей, рождённых женщиной в течение репродуктивного периода, то есть от 15 до 50 лет. В современном обществе с низкой младенческой и детской смертностью предполагается, что приблизительно 2,1 ребёнка на женщину должны родиться, чтобы сохранить численность населения в долгосрочной перспективе на постоянном уровне (без миграции).

Вторым параметром, характеризующим уровень рождаемости, является число рождений на 1000 жителей. Годовое число рождений на 1000 жителей зависит не только от коэффициента рождаемости, но и от среднего возраста населения. Если доля людей детородного возраста уже не высока, и при суммарном коэффициенте рождаемости ниже 2,1 ребёнка на женщину, рождаемость быстро падает ниже уровня смертности, так как доля пожилого населения уже настолько высока, чтобы смертность от демографического старения населения превысила рождаемость. Если доля людей детородного возраста ещё высока, число рождений всё ещё может быть выше уровня смертности, несмотря на суммарный коэффициент рождаемости ниже 2,1 ребёнка на женщину, так как доля пожилого населения не столь высока, чтобы смертность от демографического старения населения превысила рождаемость.  

Причиной постепенного снижения суммарному коэффициенту рождаемости на Земле, является демографический переход, ведущий к постепенное снижению в мире суммарного коэффициента рождаемости (СКР) и демографическому старению населения Земли (кроме Африки южнее Сахары). С 1990 по 2019 годы мировой СКР снизился с 3,249 до 2,403 ребёнка на женщину.

Общий СКР по России для 2019 года составляет 1,504 (1,427 для городского населения и 1,754 для сельского).

Историческая ретроспектива 
Нижеследующий список показывает динамику рождаемости на женщину в разных странах по временным периодам

Страны отсортированы по периоду «1950—1955» год. Таблица сортируется.

См. также 
 Суммарный коэффициент рождаемости
 Естественный прирост
 Демографическое старение
 Список субъектов Российской Федерации по суммарному коэффициенту рождаемости

Примечания 

Суммарный коэффициент рождаемости
Рождаемость